Kryształowe okruchy – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Anna Kłodzińska i J. Tomaszewski, a rysunków Zbigniew Sobala.

Fabuła komiksu 
Kapitan Żbik zajmuje się morderstwem inżyniera Zalewskiego, który zginął we własnym domu od uderzenia w tył głowy. Skradziono mu także 130 000 złotych. Na podstawie zeznań sąsiada, milicja sporządza portret pamięciowy sprawcy. Rozpoznaje go jeden z dzielnicowych, dzięki temu Żbik ustala, iż wyjechał on nad morze z dwoma jeszcze osobami. Od tego momentu, to tam koncentruje swe poszukiwania. W Szczecinie w wypadku zostaje ranny człowiek bez kawałka ucha, podobnie jak jeden ze zbiegów. Żbik ustala, iż to jeden z poszukiwanych. Wyjaśnia on milicji motyw i cel zbrodni. Potem przypadkowo zostaje złapana kobieta, druga osoba poszukiwana. Główny sprawca zostaje również przypadkowo zatrzymany w Bieszczadach próbując zakopać pozostałą część łupu z napadu.

Dodatki 
 Na drugiej stronie okładki znajduje się artykuł: Niewypały grożą ci śmiercią! Strzeż się ich!.
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię Krzysztofa Jankowskiego, który uratował z narażeniem własnego życia tonące w Wiśle dziecko.

Nakład i wydania 
 wydanie  I 1970 - "Sport i Turystyka", nakład: 100 000 egzemplarzy
 wydanie II 2015 - "Ongrys"

Bibliografia 
 Z. Sobala, A. Kłodzińska, J. Tomaszewski: Kryształowe okruchy. Warszawa: Sport i Turystyka, 1970.

Kapitan Żbik